Verlinkung (von englisch to link „verbinden, verknüpfen“) steht für:
 Hyperlink, Verknüpfung von Webdateien
 Verknüpfung (Computer), englisch link oder shortcut, Verknüpfungen auf Objekte, Ressourcen oder Orte

Siehe auch:
 Vernetzung (Systemtheorie)
 Verknüpfung (Begriffsklärung)
 Link (Begriffsklärung)